Yoshihito Nishioka era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Jordan Thompson ha sconfitto Emilio Gómez con il punteggio di 7-6(8-6), 6-2.

Teste di serie 

  Jordan Thompson (campione)
  Emilio Gómez (finale)
  Dominic Stricker (quarti di finale)
  Aleksandar Vukic (quarti di finale)

  Enzo Couacaud (secondo turno) 
  Dominik Koepfer (primo turno) 
  Paul Jubb (secondo turno) 
  Rinky Hijikata (semifinale)

Qualificati 

  Naoki Nakagawa (secondo turno)
  James Trotter (primo turno)
  Nathan Ponwith (primo turno)

  Ryan Harrison (primo turno) 
  Robert Cash (primo turno) 
  Patrick Kypson (primo turno)

Lucky loser 

  Strong Kirchheimer (primo turno)

Wildcard 

  Justin Boulais (secondo turno)
  Cannon Kingsley (semifinale)

  James Tracy (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Columbus Challenger II 2022